Росс, Джон (1777—1856) — британский военный моряк и исследователь Арктики.
 Росс, Джон (1790—1866) — вождь племени чероки, участник Гражданской войны в США.
 Росс, Джон (род. 1938) — канадский кёрлингист.
 Росс, Джон Кэмпбелл (1899—2009) — австралийский долгожитель, старейший австралийский ветеран Первой мировой войны.
 Росс, Джон Роберт (род. 1938) — американский лингвист-генеративист.